Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1997 — 30-й чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у містах Зноймо та Тршебич (Чехія) з 12 по 20 квітня 1997. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна Фінляндії.

Група А

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

7-е місце

Німеччина вибула до Групи «В».

Призи та нагороди чемпіонату

Група В 
Матчі пройшли 21 — 30 березня 1997 в Мариборі Словенія.

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

7-е місце

Норвегія підвищилась до Групи «А», Словенія вибула до Групи «C».

Група C 
Матчі пройшли 12 — 16 березня в містах Меркуря-Чук та Георгень (Румунія).

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Стикові матчі 

Велика Британія підвищилась до Групи «B», Нідерланди вибули до Групи «D».

 Група D 
Матчі пройшли 6 — 10 березня в Белграді (Союзна Республіка Югославія).Югославія підвищилась до Групи «C».''

Посилання 
 Архів 

1997
1997 у хокеї з шайбою
Зноймо (округ)
Тршебич (округ)
Хокей у Чехії